Села:
 Новосавицьке — Кіровоградська область, Долинський район
 Новосавицьке — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Великомихайлівський район)